Плоскиня () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Браневский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 2726 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бранево
 Гмина Фромборк
 Гмина Млынары
 Гмина Орнета
 Гмина Пененжно
 Гмина Вильчента

Ссылки 

гмины Варминьско-Мазурского воеводства